Huron County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Huron County (county i Kanada), Ontario,

USA 

 Huron County, Michigan, county, 
 Huron County, Ohio, county, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar